666, természetes szám
666, év
Zene
 666, az Aphrodite’s Child albuma (1972)
 666, elektronikus zenét játszó német együttes (1997–2005)